Nicolas de Gournay, seigneur de Secourt, de Villers est le fils de Renaut de Gournay et d’Alixotte Rémiot, fille de Nicolas Rémiot et d'Anne d'Apremont de Marchéville.

Il épouse, le , Anne du Châtelet, fille de Jacques du Châtelet (- , † ) et de Françoise de Beauvau.

Ils ont :
Regnaut de Gournay († 1603), seigneur de Villers, bailli de Nancy, chef du Conseil d'État du duché de Lorraine ;
 Damoiselle Philippe, qui épouse Philippe III de Raigecourt en 1571, conseiller d'État et chambellan du duc Antoine.

Notes et références

Personnalité liée à la Lorraine
Nicolas